Super Trouper:

 Super Trouper — седьмой студийный альбом шведской группы ABBA, выпущенный в 1980 году.
 Super Trouper — песня шведской группы ABBA.